Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Pajerski (strona ujednoznaczniająca)
 Jakub Pajerski – polski wojskowy
 Sebastian Pajerski – polski hokeista

Polskie nazwiska